Le Blon bezeichnet:

 Le Blon Frères, ehemaliger französischer Automobilhersteller

Le Blon ist der Familienname folgender Personen:

 Hubert Le Blon (1874–1910), französischer Automobil- und Flugpionier sowie Rennfahrer
 Jakob Christoph Le Blon (1667–1741), deutscher Maler

Siehe auch:
 Leblon
 Le Blond
 Leblond
 Blon
 Blond (Begriffsklärung)